«The Avenger» — другий студійний альбом шведського гурту «Amon Amarth». Випущений 2 вересня 1999 року.

Список композицій

Посилання 

 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Amon Amarth
Англомовні музичні альбоми